Rancourt je název nebo součást více obcí ve Francii:

 Rancourt (Somme) – obec v departementu Somme
 Rancourt (Vosges) – obec v departementu Vosges
 Rancourt-sur-Ornain – obec v departementu Meuse